Sverre Moe er navnet på flere personer:

 Sverre Moe (bokser)
 Sverre Moe (fodboldspiller)
 Sverre Moe (sanger)